Vaajasalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vaajasalo (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Vaajasalo (ö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar